Eleo Pomare – coreografo di danza moderna colombiano naturalizzato statunitense
 Teriimaevarua Pomare – regina di Bora Bora
 Pomare I – sovrano di Tahiti
 Pomare II – sovrano di Tahiti
 Pomare III – sovrano di Tahiti
 Pomare IV – sovrano di Tahiti
 Pomare V – sovrano di Tahiti
 Tamatoa V Pomare – sovrano di Tahiti